Назер — французская фамилия. Известные носители:
 Назер, Менде — суданская и британская писательница.
 Назер, Вильнер — гаитянский футболист.